William Kilby Reynolds (1810–1882) – kanadyjski przedsiębiorca, ojciec
 William Kilby Reynolds (1848–1902) – kanadyjski prawnik, historyk i dziennikarz, syn